Borówki puede hacer referencia a varias localidades de Polonia:

 Borówki, en el voivodato de Baja Silesia;
 Borówki, en el voivodato de Cuyavia y Pomerania;
 Borówki, en el voivodato de Gran Polonia;
 Borówki, en el voivodato de Subcarpacia.